Old Court House, een overheidsgebouw in de City of Perth
 Old State House, een historisch overheidsgebouw in Boston
 The Old House (Hereford), een huis en museum in Hereford
 The Old House (New Abbey), een gebouw in New Abbey

Zie ook
 This old house (doorverwijspagina)